Nevado:
Son los actuales residuos de las grandes glaciaciones ocurridas en el planeta. Durante ellas, buena parte de las montañas estuvo cubierta por gruesas capas de hielo, al terminarse el periodo glaciar, la temperatura del planeta aumentó y parte del mundo se derritió. Las masas de hielo que cubren parte de las montañas en la actualidad son el residuo de este proceso. A ellas se les llama erróneamente nieves perpetuas, esto no es cierto ya que estas masas se están derritiendo constantemente. Actualmente, en la región tropical, los nevados o glaciares se localizan por encima de los 4.000 m.

 A una montaña en su cumbre cubierta de nieve, entre ellas:
 el Nevado Anallajsi, en Bolivia;
 el Nevado Chaupi Orco, entre Perú y Bolivia;
 el Nevado del Huila, en Colombia;
 el Nevado del valle del Cauca, en Colombia;
 el Nevado de Longaví, en Chile;
 el Nevado Ojos del Salado, entre Argentina y Chile;
 el Nevado del Ruiz, en Colombia; y
 el Nevado Sajama, en Bolivia;
 el Nevado de Santa Isabel, en Colombia; 
el Nevado El Plomo en Chile; 
 al Valle Nevado, un centro de esquí cercano a Santiago, en Chile; 

 a Nevado, el perro de Simón Bolívar;

Véase también 
 río Nevado

Enlaces externos  

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Nevados